Smaoun est une commune algérienne de la wilaya de Béjaïa,
 Smaoune est une localité de la commune algérienne de Chemini, dans la wilaya de Béjaïa.